Wildreis steht für: 

 Früchte der Pflanzenart Zizania palustris, siehe Wasserreis
 die Art Oryza rufipogon als wilde Vorläufer-Art der Reispflanze Oryza sativa, siehe Reis#Wilder Reis
 andere Arten der Gattung Oryza (Reis), die nicht kultiviert wurden, siehe Reis (Gattung)